Viskovići su peraška patricijska obitelj Hrvata.

U Perastu se spominju od 15. stoljeća. Spomenuo ih je Andrija Kačić Miošić u Pismi vitezova kotorskih. Dali su poznate pomorce, načelnike i lokalne dužnosnike. Mnogo su pridonijeli vojnoj, trgovačkoj i kulturnoj prošlosti Perasta. Ističu se peraški načelnik Nikola, pomorski kapetan i branitelj Perasta iz slavne bitke 1654. Kristofor Vicenco (Krsto Vickov), pomorski kapetan, ratnik i lokalni dužnosnik Alviz Josipov, pomorski ratnik Frano Marjanov, pomorski kapetan i diplomat Krsto Josipov i meteorolog Frano Antonov Visković.

Izvori 

Životopisi, Perast
Plemstvo
Hrvati u Crnoj Gori